Philip Seymour Hoffman, actor estatunidenc
 Púrpura de Schönlein-Henoch, malaltia de la pell